Termín Bundesliga může označovat

 Německá fotbalová Bundesliga – nejvyšší německá fotbalová soutěž
 Rakouská fotbalová Bundesliga – nejvyšší rakouská fotbalová soutěž
 Deutsche Eishockey Liga – nejvyšší německá liga ledního hokeje
 Německá basketbalová Bundesliga – nejvyšší německá basketbalová soutěž

Externí odkazy 
 

Německá slova a fráze